Aleho Martin Sauras (; rođen 29. juna 1979. na Palma de Majorci) je poznati španski glumac koji je glumio u više filmova i TV serija. Osnovnu i srednju školu je završio u Madridu, gdje upisuje studije elektronike i aviomodelarstva. 1997. godine debituje na filmu -{Copia nueva}-.

Karijera 

|-
!colspan="4" align="center" | Film
|-
| 2008. || || -{Mentiras y gordas}- || -{Bubu}-
|-
| 2007. || || -{Sexykiller, morirás por ella}- || -{Alex}-
|-
| 2007. ||Ферматова соба || -{La habitación de Fermat}- || -{Galoios}-
|-
| 2007. || || -{Café solo o con ellas}- || -{Pedro}-
|-
| 2007. || || -{La que tiene, el otro}- || 
|-
| 2006. || || -{Bienvenido a casa}- || -{Samuel}-
|-
| 2005. || || -{H6: Diario de un asesio}- || -{Cristóbal)-
|-
| 2005. || || -{Mentiras}- || -{David}-
|-
| 2004. || || -{Tus labios}- || -{Raúl}-
|-
| 2001. || || -{Mujer de me vida, La}- || -{Carmelo}-
|-
| 2000. || || -{Y decirte alquna estupidez, por ejeplo, te quiero}- || -{Gobi}-
|-
| 1999. || || -{Paréntesis}- || -{Yago}-
|-
| 1998. || || -{Mensaka}- || || 
|-
| 1998. || || -{Verbena}- || -{Jan}-
|-
| 1997. || || -{Copia nueva}- || -{Juan}-
|-
!colspan="4" align="center" | Televizija
|-
| 2008. || || -{Cazadores de hombres}- || -{El Tila}-
|-
| 2003-2008 || Seranovi || -{Los Serrano}- || -{Raúl}- || || 
|-
| 2003. || || -{Atrapados}- || -{Santi}-
|-
| 2003. || || -{Javier ya no vive solo}- || -{Oscar}-
|-
| 2001-2002 || || -{7 vidas}- || -{Edi}-
|-
| 2002. || || -{Cuéntame}- || -{Amigo de Marta}-
|-
| 1999-2001 || || -{A salir de clase}- || -{Santi Rivelles}-
|-
| 2000. || || -{Comisario, El}- || -{Jose}-
|-
| 1999. || Компањерос || -{Compañeros}- || -{Amigo de Isabel}-
|-
| 1998. || || -{A las once en casa}- || -{Carlos}-
|}

Напомена : Филм Ферматова соба.

Reference

Spoljašnje veze 
 

Рођени 1979.
Шпански глумци